Сосновское сельское поселение — муниципальные образования в России:

Архангельская область 
 Сосновское сельское поселение — в Пинежском районе

Брянская область 
 Сосновское сельское поселение — в Выгоничском районе

Волгоградская область 
 Сосновское сельское поселение — в Руднянском районе

Вологодская область 
 Сосновское сельское поселение — в Вологодском районе

Кемеровская область 
 Сосновское сельское поселение — в Гурьевском районе
Сосновское сельское поселение — в Новокузнецком районе

Кировская область 
 Сосновское сельское поселение — в Унинском районе

Ленинградская область 
 Сосновское сельское поселение — в Приозерском районе

Мордовия 

 Сосновское сельское поселение — в Зубово-Полянском районе

Новгородская область 
 Сосновское сельское поселение — в Солецком районе

Омская область 
 Сосновское сельское поселение — в составе Азовского немецкого национального района
 Сосновское сельское поселение — в составе Таврического района

Орловская область 
 Сосновское сельское поселение — в Ливенском районе

Пермский край 
 Сосновское сельское поселение — в Берёзовском районе
 Сосновское сельское поселение — в Чайковском районе

Татарстан 
Сосновское сельское поселение — в Балтасинском районе
Сосновское сельское поселение — в Нижнекамском районе

Томская область 
 Сосновское сельское поселение — в Каргасокском районе

Удмуртия 
 Сосновское сельское поселение — в Шарканском районе

Ульяновская область 
 Сосновское сельское поселение — в Карсунском районе

См. также 
 Сосновский сельсовет